Die Football League Second Division 1934/35 war die 39. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 25. August 1934 und endete am 4. Mai 1935.

Zweitligameister wurde der FC Brentford und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Bolton Wanderers in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1935/36 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Leicester City und Tottenham Hotspur die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Oldham Athletic und Notts County, wobei Oldham fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Notts County in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1935/36 Third-Division-North-Meister Doncaster Rovers und aus der Third Division South der Gewinner Charlton Athletic die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1934–35 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1934/35
1934